Географски региони Црне Горе